Energy, det engelske ord for energi eller kraft, kan henvise til:

 Energy (tidsskrift), videnskabeligt tidsskrift udgivet af Elsevier

Musik 
 Energy (Operation Ivy-album), studiealbum af Operation Ivy
 Energy (Disclosure-album), studiealbum af Disclosure
 Energy (Keri Hilson-sang), debutsingle af Keri Hilson
 Energy (Nuša Derenda-sang), sang af Nuša Derenda
 Energy (musikgruppe), dansk musikgruppe